Демиденко Иван Митрофанович () — советский военнослужащий, руководитель подпольной комсомольско-молодёжной группы «Дзержинец» в Кривом Роге.

Биография 
Родился 1 сентября 1921 года в городе Кривой Рог.

В 1939 году окончил криворожскую школу № 26 на Дзержинке. Поступил в танковое училище.

С сентября 1939 года служил в Рабоче-крестьянской Красной армии. Младший командир. В составе танковых частей участвовал в боях на западной границе СССР, где был тяжело ранен в руку. Рана долго не заживала и Иван получил отпуск, раненным вернулся в Кривой Рог, где встретил оккупацию города. Осенью 1941 года установил связь с выпускниками и учениками школы № 26, в ноябре 1942 года создал и возглавил подпольную комсомольско-молодёжную группу «Дзержинец». Действовал под именем Илья Нилов. В группу входил и его брат Пётр. Подпольщики организовали выпуск листовок, совершали диверсии на железной дороге и шахтах. Был создан подпольный госпиталь в лесополосе, где лечились раненные красноармейцы. Спас много людей от угона в Германию, готовил вооружённое восстание.

Погиб 8 ноября 1943 года в стычке с полицией при защите конспиративной квартиры.

Похоронен в Кривом Роге. Через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, по просьбам родственников, вместе с другими подпольщиками был перезахоронен в братской могиле советских воинов и комсомольцев-подпольщиков в парке рудоуправления имени Ф. Э. Дзержинского.

Награды 
 медаль «За отвагу» (посмертно).

Память 
 В 1965 году именем названа бывшая 3-я пролетарская улица в Саксаганском районе Кривого Рога;
 Памятная доска на здании бывшей школы № 26 в Кривом Роге;
 Памятная доска в Кривом Роге.

Примечания

Источники 
 
 
 Книга не тлеющей памяти. Демиденко Иван Митрофанович // Єднання поколінь. — 2010 (апрель). — № 1. — С. 28.
 В атакующем броске // Єднання поколінь. — 2011. — № 1 (3). — С. 15.
 Книга пам’яті України. Дніпропетровська область. Т. 8 / Дніпропетровськ, 1995.
 Демиденко I. Вірші Івана Демиденка: [Учасника криворізького підпілля] // Зоря. — 1985 (9 травня).
 Демиденко I. М. Розстріляна поезія: [Вірші поета — керівника підпільгної комсомольсько-молодіжної групи «Дзержинець»] // Прапор юності. — 1990 (12 травня).
 Слово про мужність: [І. М. Демиденко організував і очолив підпільну комсомольсько-молодіжну антифашистську групу «Дзержинець» на руднику ім. Дзержинського у Кривому Розі] // Прапор юності. — 1983 (12 листопада).
 Чубенко Є. Молодогвардійці Івана Демиденка [про підпільну молодіжну групу] / Є. Чубенко // Червоний гірник. — 2006. — № 56. — С. 3.

Ссылки 
 Демиденко Иван Митрофанович на сайте «Книга Памяти».
 Улица Демиденко в Криворожском ресурсном центре.

Танкисты Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Выпускники учебных заведений Кривого Рога
Перезахороненные
Похороненные в Кривом Роге
Похороненные в братской могиле